Коростень — місто обласного підпорядкування в Житомирській області, районний центр Коростенського району
 Коростень — село, Чернігівська область, Куликівський район
 Коростень — прикордонний пункт контролю між Україною та Білоруссю
 Коростень — вузлова станція Південно-Західної залізниці у місті Коростень
 Коростень — вагонне депо Південно-Західної залізниці, розташоване поблизу однойменної станції
 Коростень — локомотивне депо Південно-Західної залізниці, розташоване на станції Коростень-Подільський
 Коростень — футбольний клуб з міста Коростеня Житомирської області

Див. також 
 Коростень-Житомирський
 Коростень-Подільський